DE har flere betydninger:
 .de er Tysklands nationale topdomæne
 ISO-landekoden for Tyskland
 Forkortelse for Dansk Ejendomsmæglerforening
 Forkortelse for den amerikanske stat Delaware